Australian Open 2018 byl 106. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 15. až 28. ledna 2018. V otevřené éře tenisu představoval jubilejní 50. ročník australského majoru a 200. grandslam, rovněž jako 30. výročí přestěhování turnaje z areálu tenisového klubu v Kooyongu.

Probíhal v melbournském Melbourne Parku na 17 soutěžních dvorcích s tvrdým umělým povrchem Plexicushion. Organizátory události se staly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz. Turnaj se řadil do kalendáře mužského okruhu ATP World Tour 2018 a ženského okruhu WTA Tour 2018. Vítězové, vyjma smíšené čtyřhry, si do žebříčků připsali dva tisíce bodů.

Obhájcem titulu v mužském singlu byl druhý hráč žebříčku a pětinásobný vítěz Roger Federer ze Švýcarska, jenž opět troiumfoval. Mezi ženami měla roli obhájkyně plnit americká sedminásobná šampionka Serena Williamsová, která však na okruhu od února 2017 absentovala pro mateřské povinnosti, když poslední předchozí turnaj odehrála na australském grandslamu v lednu 2017. Na dvorce se vrátila dva týdny po skončení turnaje únorovým Fed Cupem.

Generálním sponzorem byl dlouholetý partner turnaje, jihokorejská automobilka Kia, která prodloužila kontrakt do roku 2024.
 
Ročníku se ve všech soutěžích, včetně exhibic legend, zúčastnilo 745 tenistů ze 72 států a přímý přenos byl zprostředkován z více než 840 zápasů. Návštěvnost dosáhla 743 667 diváků, čímž překonala grandslamový rekord patřící do té doby Australian Open 2017 se 728 763 diváky. Podruhé v historii překročila návštěvnost prvního týdne půlmilionovou hranici, když do areálu zavítalo 505 443 osob a prostřední sobota se stala nejnavštívenějším dnem dosavadní historie úvodního majoru s 87 438 diváky.

Zápasů se účastnilo 383 rozhodčích, z toho 96 původem mimo Austrálii, kteří pocházeli z 37 států. Na grandslamu se podílelo 10 580 členů personálu včetně dobrovolníků.

Akreditováno bylo 413 novinářů a 173 fotografů ze 43 států. Během dvou týdnů se uskutečnilo přes tisíc tiskových konferencí. Přenosy byly zprostředkovány do více než  220 teritorií skrze 65 televizních stanic. Mezi koncertujícími umělci se v Melbourne Parku představili Rudimental, Tina Arena, Vera Blue a další.

106. ročník 

Australian Open 2018 představoval 106. ročník turnaje odehrávajícího se v Melbourne Parku.

Grandslam zahrnoval soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru a soutěže juniorů do osmnácti let, které patřily do nejvyšší kategorie Grade A. Na turnaji se také odehrávaly singlové a deblové soutěže vozíčkářů, včetně kvadruplegiků, jež probíhaly v rámci vozíčkářské NEC tour, řazené do kategorie Grand Slamu. Legendy se představily ve formě exhibičního klání.

Turnaj se konal na 17 soutěžních dvorcích s tvrdým povrchem Plexicushion se sytým tónováním vyššího kontrastu míčku vůči podkladu. Součástí areálu byly tří hlavní zastřešené kurty – Rod Laver Arena s kapacitou 14 570 diváků, Hisense Arena s kapacitou 9 646 míst a Margaret Court Arena, jež pojmula 7 500 návštěvníků. Čtvrtý a pátý dvorec (Show Court Two and Three) měly po 3 000 místech.

Nejdelším zápasem ročníku se stalo utkání trvající 4.33 hodin, které odehráli ve druhém kole mužské dvouhry 211 cm vysoký Chorvat Ivo Karlović s Japoncem Jūičim Sugitou. Karlović pětisetovou bitvu rozhodl ziskem páté sady v poměru 12–10. Ve věku 39 let a 10 měsíců se stal nejstarším hráčem, který na úvodním grandslamu roku postoupil do třetího kola od Australian Open 1978 a tehdy 44letého Australana Kena Rosewalla.

Hrálo se s míči Wilson. Struny grandslamu zajišťovala firma Yonex. Vypleteno bylo přes 5 200 raket za použití 60 km strun. Nejvyšší počet 60 raket si nechal vyplést Rafael Nadal. Generálním partnerem byla automobilka Kia, která zajistila přepravu 120 vozy a se 270 řidiči. Hlavními partnery pak firmy ANZ, Jacob’s Creek a Rolex. Z více než 2 500 zájemců bylo v rámci náborového programu vybráno 350 sběračů, chlapců a dívek ve věku 12–15 let, včetně dvaceti Korejců, šesti Číňanů a dvou Francouzů. Technologie pro dopad míčů, tzv. jestřábí oko, byla zajišťována společností Rolex, a byla nainstalována do tří hlavních arén i na dvorce č. 2, 3, 6 a 8. Televizní přenosy byly zprostředkovány ze všech 17 soutěžních kurtů a podruhé také z 8 tréninkových dvorců.

Rada Grand Slamů rozhodla o implementaci změn od sezón 2018 a 2019. Majorem Australian Open 2018 došlo ke sjednocení času pro rozehrání výměny do 25 sekund na všech grandslamech. Tenisté hlavních soutěží nucení odstoupit pro zranění po úterý v týdnu před zahájením, získali také poprvé nárok na náhradu ve výši polovičního výdělku vyřazených z prvního kola. Na Australian Open 2019 pak byl naplánován návrat 16 nasazených v pavouku dvouher ze systému 32členného nasazování, který ovšem nebyl Radou Grand Slamů realizován.

Do Melbourne Parku jako hosté zavítali Will Smith, Will Ferrell, Gordon Ramsay, Chris Hemsworth, Eric Bana, Mark Webber, Dannii Minogue a další.

Vítězové 
Titul v mužské dvouhře obhájil švýcarský tenista Roger Federer, který v Melbourne zvítězil již pošesté a získal tak svou dvacátou grandslamovou trofej, čímž se stal čtvrtým tenistou historie, a prvním mužem, kterému se tento výkon podařil, rovněž tak i prvním mužským hráčem se šesti vavříny ze dvou grandslamů. Desátou obhájenou trofejí z majorů vytvořil rekord otevřené éry sedmi finále v mužském singlu Australian Open a ve 36 letech se stal nejstarším vítězem grandslamu od Australian Open 1972 a Kena Rosewalla. Trofej obdržel od australského šampiona z roku 1958 Ashleyho Coopera.

Vítězkou ženské dvouhry se stala Dánka Caroline Wozniacká, která vybojovala premiérový grandslam při 43. účasti na „turnajích velké čtyřky“ a po šesti letech se vrátila na post světové jedničky. Trofej obdržela od americké šampionky z roku 1968 Billie Jean Kingové.

Mužskou čtyřhru vyhrála rakousko-chorvatská dvojice Oliver Marach a Mate Pavić. Oba hráči získali premiérové grandslamové trofeje a v probíhající sezóně prodloužili neporazitelnost na 14 zápasů, když vyhráli třetí turnaj v řadě.

Ženskou čtyřhru ovládl maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová, jehož členky triumfovaly na prvním turnaji po obnovení spolupráce z let 2014–2015. Babosová získala premiérovou grandslamovou trofej a stala se prvním maďarským vítězem Grand Slamu od Andrey Temesváriové, která triumfovala v ženském deblu French Open 1986. Pro Mladenovicovou se jednalo o druhý grandslamový vavřín z této kategorie po výhře na French Open 2016.

Vítězem smíšené čtyřhry se staly kanadsko-chorvatské turnajové osmičky Gabriela Dabrowská s Matem Pavićem, které ve finále zdolaly maďarsko-indický pár Babosová a Bopanna po dramatickém třísetovém průběhu. Oba si připsali druhý grandslam z mixu, když premiérový získal každý s jiným spoluhráčem.

Galerie vítězů

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet Australian Open 2018 dosáhl výše 55 miliónů australských dolarů, což znamenalo meziroční nárůst o 10 %. Vítězové dvouhry obdrželi prémii 4 000 000 australských dolarů.

{| class="wikitable" style="font-size:97%; text-align:center; white-space:nowrap;"
|-
!background:#ededed;"|'Soutěž
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!
!
!
|-
|style="background:#ededed;" align=center|dvouhry
|A$4 000 000
|A$2 000 000
|A$880 000
|A$440 000
|A$240 000
|A$142 500
|A$90 000
|A$60 000
|A$30 000
|A$15 000
|A$7 500
|-
|style="background:#ededed;" align=center|čtyřhry
|A$750 000
|A$375 000
|A$185 000
|A$90 000
|A$45 000
|A$22 500
|A$14 000
|
|
|
|
|-
|style="background:#ededed;" align=center|mix
|A$160 000
|A$80 000
|A$40 00
|A$20 000
|A$10 000
|A$5 000
|
|
|
|
|
|-
|colspan=12| 
|}

 Body do žebříčků ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém tenista vypadl.

 Odhlášení tenisté 
 Muži 

 
Úplný seznamÚplné složení odstoupivších a hráčů, kteří je nahradili v mužské dvouhře.  Steve Darcis → nahradil jej  Gerald Melzer
  Filip Krajinović → nahradil jej  Peter Polansky
  Lu Jan-sun → nahradil jej  Matteo Berrettini
  Andy Murray → nahradil jej  Marcos Baghdatis
  Kei Nišikori → nahradil jej  Rogério Dutra da Silva

 Ženy 

Úplný seznamÚplné složení odstoupivších a hráček, které je nahradily v ženské dvouhře.''
  Timea Bacsinszká → nahradila ji  Jana Čepelová
  Margarita Gasparjanová → nahradila ji  Bernarda Peraová
  Ana Konjuhová → nahradila ji  Viktorija Tomovová 
  Světlana Kuzněcovová → nahradila ji  Richèl Hogenkampová
  Laura Siegemundová → nahradila ji  Sofia Keninová
  Sara Sorribesová Tormová → nahradila ji  Nicole Gibbsová
  Serena Williamsová → nahradila ji  Misa Egučiová
  Čeng Saj-saj → nahradila ji  Mariana Duqueová Mariñová

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Dvouhra vozíčkářů

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Dvouhra kvadruplegiků

Čtyřhra kvadruplegiků

Divoké karty 

Divoké karty do hlavních soutěží pro zástupce francouzského a amerického tenisu v singlových soutěžích byly přiděleny v rámci reciproční dohody tří tenisových svazů pořádajících Grand Slam, Tennis Australia, Amerického tenisového svazu (USTA) a Fédération Française de tennis (FFT), který vybral Corentina Mouteta a Jessiku Ponchetovou.

Americký tenisový svaz udělil místo hráči, který nasbíral nejvíce bodů ze tří akcí ATP Tour či challengerů v rámci započítávaných turnajů Paris Masters, $75K Canberra, $75K Charlottesville, $75K+H Šen-čen, €106K+H Bratislava, €85K+H Mouilleron-le-Captif, $50K+H Kóbe, $75K Knoxville, $75K Champaign a $50K+H Puné. Vítězem interní soutěže se stal Tim Smyczek. Ženy kumulovaly body ze tří amerických turnajů ITF s dotací 80 tisíc dolarů v Maconu, Tyleru a Wacu. Původně vítězná Taylor Townsendová si zajistila přímou účast v hlavní soutěži a divoká karta tak přešla na druhou v pořadí Kristie Ahnovou.

O další čtyři divoké karty byl v asijsko-pacifickém panregionu pošesté sehrán kvalifikační turnaj Asia-Pacific Australian Open Wildcard Playoff v mužském a ženském singlu i deblu. Hrálo se v čínském Ču-chaji mezi 29. listopadem a 3. prosincem 2017. Do grandslamových dvouher postoupili Jihokorejec Kwon Soon-woo a Číňanka Wang Sin-jü. Deblové divoké karty připadly thajskému páru Sančaje a Sončata Ratiwatanových, v ženské části pak čínské dvojici Ťiang Sin-jü a Tchang Čchien-chuej.

Australský svaz organizoval 11. až 17. prosince 2017 vlastní kvalifikační turnaj o divoké karty v Melbourne Parku, z něhož vyšli vítězně 18letý Alex De Minaur se 17letou Destanee Aiavovou v grandslamových dvouhrách a Astra Sharmová s Belindou Woolcockovou v ženské čtyřhře. Divokou kartu do singlové soutěže obdržela také australská juniorská mistryně v kategorii 18letých Jaimee Fourlisová. Vyjma toho Australanky o karty soupeřily na podzim 2017 v rámci dvou australských turnajů ITF, a to Canberra Tennis International a Bendigo Women's International, z nichž nejvíce bodů a postup získaly Olivia Rogowská do dvouhry a pár Alison Baiová se Zoe Hivesovou do ženského debla.

Mužská dvouhra

Ženská dvouhra

Mužská čtyřhra

Ženská čtyřhra

Smíšená čtyřhra

Kvalifikanti 
Před zahájením hlavních soutěží v Melbourne Parku proběhly singlové kvalifikační turnaje hrané mezi 10.–14. lednem 2018. Do dvouher z nich postouplo osmnáct mužů i žen.

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 
 Australian Open – oficiální stránky 

 
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018
Tenis v Austrálii v roce 2018